Første etape af Tour de France 2013 var en 212 km lang flad etape. Den blev kørt lørdag den 29. juni fra Porto-Vecchio til Bastia på Korsika.

Etapens afslutning var præget af et uheld ved målstregen, hvor en holdbus fra Orica-GreenEDGE sad fast og spærrede for at rytterne kunne komme forbi. Løbsarrangørene valgte derfor at flytte målstregen 3 km frem til få kilometer inden rytterne ankom. Bussen blev kort efter flyttet, og målstregen blev rykket tilbage til den oprindelige placering. Det medførte den del forvirring blandt rytterne og en del af sprinternefarvoritterne blev sat tilbage af et styrt et par kilometer før målstregen. Etapen endte i en spurt mellem den resterende del af feltet. Her var tyskeren Marcel Kittel hurtigst.

Point- og bjergspurter

Pointspurt (San-Giuliano) 
Efter 150 km

Bjergspurt (Côte de Sotta) 
4. kategori stigning på Côte de Sotta, efter 45,5 km (147 m; 1,1 km à 5,9 %)

Resultatliste

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på letour.fr

Referencer 

01
Tour de France 2013, 1. etape af